

Топоніми 
Гори Судзука
Судзука (Міє)
Судзука (Осака)

Персоналії 
Судзука (розбійниця) — японська легендарна розбійниця 14 століття.

Інше 
Траса Судзука — траса Формули-1